Ratsbibliothek steht für

 Ratsbibliothek der Reichsstadt Aachen
 Ratsbibliothek Amberg
 Ratsbibliothek von Groß-Berlin
 Ratsbibliothek Greifswald
 Ratsbibliothek (Hannover)
 Ratsbibliothek Hof
 alte Ratsbibliothek Kamenz
 Ratsbibliothek (Lübeck)
 Ratsbibliothek Regensburg
 Ratsbibliothek Rostock
 Ratsbibliothek (Sommerhausen)
 Ratsbibliothek (Stralsund)
 Historische Ratsbibliothek der ehemaligen Reichsstadt Weißenburg, die seit 1977 im Ellinger Tor untergebracht ist
 Ratsschulbibliothek Zwickau